Глоди (, ) — населённый пункт (деревня) в общине Зворник, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Глодях проживало 1258 человек.

Население 
В населении деревни преобладают мусульмане (боснийцы), также имеется незначительное сербское меньшинство.

Национальный состав населения 
На 1971 год:
 сербы — 41 человек;
 хорваты — 1 человек;
 мусульмане — 1081 человек;
 югославы — 0 человек;
 другие и неизвестно — 7 человек.
На 1981 год:
 сербы — 32 человека;
 хорваты — 0 человек;
 мусульмане — 1213 человек;
 югославы — 1 человек;
 другие и неизвестно — 73 человека.
На 1991 год:
 сербы — 46 человек;
 хорваты — 0 человек;
 мусульмане — 1175 человек;
 югославы — 4 человека;
 другие и неизвестно — 33 человека.

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской